Jan Jurka (* 1. srpna 1947) je bývalý český hokejový brankář.

Hokejová kariéra 
V československé lize chytal za TJ ZKL Brno, Duklu Jihlava a TJ Gottwaldov. V roce 1967 vyhrál s Duklou Jihlava hokejovou ligu. V nižších soutěžích chytal i za TJ Spartak KPS Ingstav Brno, TJ Moravia DS Olomouc a VTJ Dukla Hodonín.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Nejlepší hráč Komety všech dob
 Historie světových hokejových turnajů a zlínského hokeje

Českoslovenští lední hokejisté
Čeští lední hokejisté
Českoslovenští hokejoví brankáři
Čeští hokejoví brankáři
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Zlín
Hráči HC Dukla Jihlava
Hráči SK Královo Pole
Hráči HC Olomouc
Narození 1. srpna
Narození v roce 1947
Muži